SAE puede referirse a:
 Sistema de ayuda a la explotación, conjunto de soluciones que aúnan distintas tecnologías para mejorar el servicio y gestión de medios de transporte;
 Sistema automatizado de equipaje;
 Sociedad de Ingenieros Automotrices (en inglés, Society of Automotive Engineers), Estados Unidos;
 Sociedad Anatómica Española, España;
 Sociedad Argentina de Emergencias. Argentina;
 Servicio de Acreditación Ecuatoriano, Ecuador;
 Sud América Ecuatoriana, Ecuador;
 Servicio Andaluz de Empleo dependiente de la Junta de Andalucía, España.
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, organismo público federal de México.